Lisle (Dordonha)
 Lisle (Loir-et-Cher)
 Lisle (Illinois)

Desambiguações de topônimos